James Buckley, Jim Buckley
 James Buckley (1770–1828) – brytyjski duchowny katolicki, biskup Port-of-Spain
 James R. Buckley (1870–1945) – amerykański polityk, kongresmen z Illinois
 James V. Buckley (1894–1954) – amerykański polityk, kongresmen z Illinois
 James L. Buckley (ur. 1923) – amerykański polityk, senator ze stanu Nowy Jork
 James Buckley (ur. 1987) – brytyjski aktor
 James Buckley – irlandzki rugbysta